Пелёво () — село в Лаишевском районе Республики Татарстан Российской Федерации. Является административным центром Пелевского сельского поселения.

География 
Село находится на реке Брысса в 18 км к северу от города Лаишево и в 35-40 км к юго-востоку от Казани.

История 
Село известно с 1602-03 как деревня Перевьи (Перово). Современное название встречается в источниках с 1710-11.

В XVIII — первой половине XIX веков жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. В начале XX века в Пелево функционировали мечеть, медресе, 2 водяных и 6 ветряных мельниц, кузница, 6 бакалейных лавок. В этот период земельный надел сельской общины составлял 2431,37 десятин.

В «Списке населенных мест по сведениям 1859 года», изданном в 1866 году, населённый пункт упомянут как казённая деревня Пелева 1-го стана Лаишевского уезда Казанской губернии. Располагалась при речке Кяинке, по левую сторону торгового старого Оренбургского тракта, в 25 верстах от уездного города Лаишево и в 25 верстах от становой квартиры во владельческом селе Шуран. В деревне, в 150 дворах жили 888 человек (429 мужчин и 459 женщин), была мечеть.

До 1920 года село входило в Державинскую волость Лаишевского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Лаишевского кантона ТАССР. С 14 февраля 1927 года в Лаишевском, с 1 февраля 1963 года в Пестречинском, с 12 января 1965 года в Лаишевском районах.

Население

Экономика 
Cкотоводство.

Социальная инфраструктура 
Средняя общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры, ФАП, почтовое отделение, библиотека, пожарная часть.

Примечания

Литература 

Населённые пункты Лаишевского района